Акатлан () — топоним, встречающийся в Мексике. В переводе с языка науатль означает: в тростнике.

 Акатлан (муниципалитет Идальго) — муниципалитет в штате Идальго;
 Акатлан (Идальго) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Акатлан (муниципалитет Пуэблы) — муниципалитет в штате Пуэбла;
 Акатлан-де-Осорио — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Акатлан (муниципалитет Веракруса) — муниципалитет в штате Веракрус;
 Акатлан (Веракрус) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Акатлан-де-Хуарес (муниципалитет) — муниципалитет в штате Халиско;
 Акатлан-де-Хуарес — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Акатлан-де-Перес-Фигероа (муниципалитет) — муниципалитет в штате Оахака;
 Акатлан-де-Перес-Фигероа — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Сан-Луис-Акатлан (муниципалитет) — муниципалитет в штате Герреро;
 Сан-Луис-Акатлан — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Акатлан — посёлок в муниципалитете Чилапа-де-Альварес штата Герреро.

 Акатлан (река)(es) — река, протекающая по штатам Пуэбла и Оахака.